Вале́рий Потапенко:
 Потапенко, Валерий Иванович (род. 1963) — украинский сценарист и продюсер.
 Потапенко, Валерий Николаевич (род. 1958) — российский государственный деятель, экс-глава администрации Ненецкого автономного округа.